Grondona bezeichnet:

 Grondona (Piemont), Gemeinde im Piemont, Italien

Grondona ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Grondona (1931–2014), argentinischer Fußballfunktionär
 Mariano Grondona (* 1932), argentinischer Soziologe
 Payo Grondona (1945–2014), chilenischer Liedermacher
 Stefano Grondona (* 1958), italienischer Gitarrist